Il diluvio universale steht für:

 Il diluvio universale (Donizetti), eine Oper von Gaetano Donizetti
 Il diluvio universale (Falvetti), ein Oratorium von Michelangelo Falvetti